Цзинхай (, «спокойное море») может означать:

 Цзинхай — уезд в составе города центрального подчинения Тяньцзинь
 Цзинхай (храм) — храм в Нанкине